Общины Северной Македонии — единицы административно-территориального деления первого уровня. С февраля 2013 года в Республике Македонии насчитывалось 80 общин; ещё 10 общин составляют город Скопье (или Большой Скопье). Большая часть общин была образована после объединения множества из 123 общин, учреждённых в сентябре 1996 года; другие же появились после изменения границ общины. Общины объединяются в статистические регионы, которые не рассматриваются как единицы административного деления страны.

Столица Скопье имеет статус общего административного центра, — община, а также включает 10 городских общин: Аэродром, Бутел, Гази-Баба, Гёрче-Петров, Карпош, Кисела-Вода, Сарай, Центр, Чаир и Шуто-Оризари.

Рекорды 
 Наибольшей по населению общиной является община Куманово — 105 484 человек.
 Наименьшей по населению общиной является община Вранештица — 1322 человек.
 Наибольшей по площади общиной является община Прилеп — 1194 км².
 Наименьшей по площади общиной является община Чаир — 3,5 км².

Список 
В данном списке представлены общины Северной Македонии, их названия на македонском и албанском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (на основе данных переписи 2002 года), гербы, географические координаты, этнический состав, расположение на карте Северной Македонии соответствующих общин, а также карты этих общин с обозначением их населённых пунктов и отображением этнического состава. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты общин и источники представленной в списке информации. Доступна сортировка общин по площади и населению (по возрастанию и убыванию).

До 2013

Карта 
На административной карте Северной Македонии указано расположение центров её общин.

Примечания

Ссылки 
 Republic of Macedonia, State Statistical Office
 Mapping the Socio-economic Disparities between the Republic of Macedonia’s Municipalities (I-IV)
 Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia 2002  (PDF)

Списки:Северная Македония